Campell ist der Familienname folgender Personen:

 Duri Campell (* 1963), Schweizer Bauer, Skilehrer und Politiker (BDP)
 Ulrich Campell (rätoromanisch Durich Chiampell; * um 1510, † 1582), Reformator, Chronist und rätoromanischer Liederdichter

Campell heißt eine Burg bei Sils im Domleschg in der Schweiz; siehe Burg Campell

Siehe auch: Campbell